Vikramabahu I, rei de Polannaruwa, dinastia de Vijayabahu, 1111-1132
 Vikramabahu II, rei de Polannaruwa, dinastia de Vijayabahu, 1196
 Vikramabahu III, rei de Gampola, dinastia de Siri Sanga Bo, 1357-1374
 Vikramabahu de Ruhunu (abans de ser rei es deia Kassapa), rei de Ruhunu, 1037-1049